Фріда — жіноче ім'я, яке може вказувати на такі статті:
 Фріда Кало — мексиканська художниця.
 Фріда — псевдонім шведської співачки Анні-Фрід Лінгстад.
 Фріда Боккара — французька співачка.
 Фріда Вігдорова — радянська письменниця і журналістка.
 Фріда Пінто — індійська актриса.

Див. також 
 Фріда (фільм) — фільм-біографія Фріди Кало